Дутчино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дутчино — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Дутчино — деревня в Ушачском районе Витебской области.